Дэ́вид Джо́натан Хи́ли (; родился 5 августа 1979 года в Киллилее, Северная Ирландия) — североирландский футболист, нападающий. С 36 голами является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной. 6 сентября 2006 года в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года против Испании сделал хет-трик и принёс Северной Ирландии сенсационную победу. Лучший бомбардир отборочного турнира Евро 2008 (13 голов).

С октября 2015 года возглавляет клуб «Линфилд», болельщиком которого являлся всю свою жизнь

Клубная карьера

Манчестер Юнайтед 
Хили родился и вырос в городе Киллилей в Северной Ирландии, играл за молодёжные клубы: «Кроссгар», «Лисберн Юф» и за команду средней школы „Даун Академи“ в городе Даунпатрик. Он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в августе 1999 года, всего за четыре дня до своего 20-го дня рождения. Он дебютировал за Юнайтед в матче Кубка Лиги против Астон Виллы (3-0) на Вилла Парк 13 октября 1999-го года. В феврале 2000 года он был отдан в аренду в «Порт Вейл», в котором удалось забить только три гола в шестнадцати играх в клубе Брайана Хортона, который выбыл во второй дивизион.

Престон Норт Энд 
Хили был отправлен в "Престон Норт Энд", который позже выкупил футболиста.

Сезон 2002/03, забив 5 мячей в 22 матчах, был отправлен в аренду в "Норвич".

Лидс Юнайтед 
В октябре 2004 года перешел в "Лидс Юнайтед" за 650000 фунтов.

В сезоне 2006/07 забил 10 мячей, но команда вылетела в Футбольную лигу 1.

Фулхэм 
Летом 2007 года перешел в "Фулхэм" за полтора миллиона фунтов.

Сандерленд 
Летом 2008 года, перешел в "Сандерленд" за 1,2 миллиона фунтов. Несмотря на трансферную стоимость, никогда за "Чёрных котов" не появлялся в стартовом составе.

Осенью 2010 года, проиграв конкуренцию Асамоа Гьяну, перешел на правах аренды в "Донкастер Роверс".

Карьера в сборной 
Дэвид Хили забил за сборную Северной Ирландии 36 голов и является лучшим бомбардиром в истории команды.

Стал лучшим бомбардиром отборочного цикла Евро-2008 (13 голов).

Достижения 
 Лучший бомбардир отбора к чемпионату Европы: 2008 (13 голов)
 Чемпион шотландской Премьер-лиги: 2010/11
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2011

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 6 ноября 2012)

Примечания

Ссылки 
 Статистика футболиста на Soccerbase.com
 Список всех матчей за сборную

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Бери»
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Тренеры ФК «Линфилд»
Члены ордена Британской империи